Christophe Épalle (né en 1969), athlète français ;
 Henri Epalle (né en 1938), coureur cycliste français ;
 Jean-Baptiste Epalle (1808-1845) : missionnaire français ;
 Joël Epalle (né en 1978), footballeur camerounais.